Condado de Stafford es el nombre de 2 condados en los Estados Unidos:

 Condado de Stafford (Kansas)
 Condado de Stafford (Virginia)